

Resultados por concelho 
Os resultados nos consulados e embaixadas no Estrangeiro foram os seguintes:

África

América

Ásia e Oceânia

Europa 

Estrangeiro